Puni – distretto della Tanzania
 Rio Puni – fiume dell'Alto Adige
 Puni – rapper italiano